Osoby o tym nazwisku:
 Janne Laakkonen – fiński hokeista
 Risto Laakkonen – fiński skoczek narciarski, olimpijczyk